Butte County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Butte County, Idaho
 Butte County, Kalifornien
 Butte County, South Dakota

Se även 
 Box Butte County i delstaten Nebraska